Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1975 год проведён с 31 мая по 21 июня в Утрехте. Система проведения турнира с 12 участницами — швейцарская. Место проведения (Утрехт), время проведения (май-июнь), система проведения (швейцарская) — всё сделано впервые.

Победила вице-чемпионка 1974 года Эф Ньювенхёйзен. Это её первый титул.

Вторая — чемпионка 1973, 1974 годов Барбара Грас.

Третья — Лени Тонен-Гёртс — это её первый успех.

G. Hoksbergen не сыграла ни одной партии, во всех играх ей поставлено техническое поражение. Больше в соревнованиях её фамилия не фигурирует.
 
J. Spaans приняла участие в национальном чемпионате во второй и последний раз.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

май 1975 года
июнь 1975 года
1975 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1975 году
женщины 1975
Спортивные соревнования в Утрехте